Bewersdorf ist der ehemalige deutsche Ortsname von:

 Bobrowniki (Damnica) in der Woiwodschaft Pommern (Bewersdorf, Kreis Stolp/Pommern)
 Bobrowice (Sławno) in der Woiwodschaft Westpommern ((Alt) Bewersdorf, Kreis Schlawe/Pommern)
 Bobrowiczki (Neu Bewersdorf, Kreis Schlawe/Pommern)

Bewersdorf oder Bewersdorff ist der Familienname folgender Personen:
 Jörg Bewersdorf (1940–2020), deutscher Jurist, Präsident des Han. Oberlandesgerichts Bremen
 Uwe Bewersdorf (* 1958), deutscher Eiskunstläufer
 Walter Bewersdorf (1903–1988), deutscher Künstler
 Jörg Bewersdorff (* 1958), deutscher Mathematiker, Sachbuchautor und Spieleentwickler
 Ullrich Bewersdorff (1920–2008), deutscher Künstler und Universitätszeichenlehrer